

Aziende 
 TVS – Tecno Veneta Servizi - azienda di produzione e commercio di tecnologie per il magazzinaggio e l'edilizia con sede in provincia di Venezia

Codici 
 TVS – codice vettore ICAO di smart Wings
 tvs – codice ISO 639-3 della lingua taveta

Medicina 
Tachicardia ventricolare sostenuta

Sigle 
 Transient Voltage Suppressor, soppressore di tensione – componente elettronico
 Trombosi venosa superficiale – patologia vascolare

Televisione 
 TVS – Tivuesse Telesecolo, rete televisiva locale italiana del passato
 TVS – rete televisiva polacca 
 Television Saitama – rete televisiva giapponese
 Televizioni Shqiptar – rete televisiva albanese
 TVS Telexpress – rete televisiva locale italiana del passato